Die Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher griechischen und römischen Klassiker in neueren deutschen Muster-Übersetzungen war eine für allgemein interessierte Leser eingerichtete Buchreihe mit deutschen Übersetzungen der klassischen griechischen und römischen Literatur an der zahlreiche namhafte deutschsprachige Fachgelehrte mitgewirkt haben. Sie ist in der Langenscheidtschen Verlagsbuchhandlung in Berlin-Schöneberg erschienen, manche Bände auch (zugleich) in Stuttgart bei Krais & Hoffmann, aus dessen Neuester Sammlung ausgewählter griechischer und römischer Classiker, verdeutscht von den berufensten Übersetzern die Reihe hervorging.

Ihr erster Band, Aeschylus, wurde Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von Johann Jacob Christian Donner (1799–1875) übersetzt.

Zusätzlich zur Reihe erschienen Ergänzungsschriften, die nicht der Bandausgabe zugeteilt wurden.

Übersicht

Weblinks 
 opac.sub.uni-goettingen.de
 opacplus.bib-bvb.de

Fußnoten 

Buchreihe zur antiken Literatur